перенаправление Оливковая ветвь (значения)